Meriden (Midlands Occidentales), Inglaterra

El término Meriden puede hacer referencia a una de las siguientes localidades  estadounidenses:
Meriden, en el estado de Connecticut.
Meriden, en el estado de Iowa.
Meriden, en el estado de Kansas.